Blauberg bezeichnet:
 einen Ortsteil von Runding in der Oberpfalz und den dortigen Granitsteinbruch
 einen Dreitausender in den Urner Alpen in der Schweiz
 Blauberg, eine Hörspielserie des Österreichischen Rundfunks
 einen Berg () im Naabgebirge bei Freudenberg (Landkreis Amberg-Sulzbach), siehe Blauberg (Naabgebirge)
 einen Berg () im Elbtalschiefergebirge bei Kreischa-Gombsen (Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge), siehe Blauberg (Kreischa)

Siehe auch:
 Blauberge
 Blauenberg